Slovo čelisti může označovat:

 Čelist – součásti hlavy
 Čelisti (román)
 Čelisti (film)
 Čelisti (technika) – technická součást různých strojních zařízení – např. brzd, svěráků, sklíčidel.